„The Conqueror Worm” (în ) este un poem din 1843 al lui Edgar Allan Poe. Termenul se poate referi și la:
 Witchfinder General - un film din 1968 reintitulat The Conqueror Worm pentru lansarea în SUA
 The Conqueror Worm (benzi desenate) - miniserie Hellboy din 2001
 The Conqueror Worms - roman din 2006, scris de Brian Keene